Haplogruppe B steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe B (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe B (Y-DNA)